Taus steht für:

 den deutschen Namen der westböhmischen Stadt Domažlice
 die Schlacht bei Taus 1431 in Böhmen
 Mayuri vina, ein nordindisches Streichinstrument
 Melek Taus, einen Engel der kurdischen Jesiden

Taus oder Tauš ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Taus (* 1933), österreichischer Industrieller, Manager und Politiker
 Karl Taus (1893–1977), österreichischer SS-Brigadeführer
 Margit Taus (* 1956), österreichische Malerin und Illustratorin
 Viktor Tauš (* 1973), tschechischer Filmproduzent, Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Tauß
 Daus